Thomas Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Thomas Ebeling (Manager) (* 1959), deutscher Medienmanager
 Thomas Ebeling (Politiker) (* 1975), deutscher Politiker (CSU) und Verbandsfunktionär